Osoby o tym nazwisku:
 Birthe Kjær – duńska piosenkarka popowa
 Ole Kjær – duński piłkarz
 Peter Kjær – duński piłkarz
 Simon Kjær – duński piłkarz
Inne:
 Brüel & Kjær – duńska firma

Przypisy